Кли́болд () — английская фамилия. Известные носители:

 Клиболд, Дилан (1981—1999) — американский преступник.
 Клиболд, Сью (род. 1949) — американская писательница и активист.